Склад збірної Бельгії на Чемпіонаті Європи 1984 року

Докладніше...Бельгія 1984
Бельгія